Foncea är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Foncea ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Foncea är kuperad norrut, men söderut är den platt. Terrängen runt Foncea sluttar österut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Foncea. Runt Foncea är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Miranda de Ebro,  km nordost om Foncea. Trakten runt Foncea består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i La Rioja, Spanien